Иван Федорович Шимков (1803 или 1804 год, село Михновка, Полтавская губерния — 23 августа 1836 года, слобода Батуринская Иркутской губернии) — прапорщик Саратовского пехотного полка, декабрист.

Семья 
Родился в селе Михновка Кобелякского уезда Полтавской губернии, в дворянской семье.

Отец — статский советник Фёдор Шимков. Воспитывался в Харьковском университете.

Военная служба 
7 июля 1820 года поступил на службу подпрапорщиком в Алексопольский пехотный полк. 20 мая 1824 года переведён в Саратовский пехотный полк в звании прапорщик.

Декабрист 
С 1825 года был членом Общества соединенных славян.

Арестован 14 февраля 1826 года по приказу от 5 февраля 1826 года. 21 февраля доставлен из Житомира в Санкт-Петербург на главную гауптвахту, 22 февраля переведен в Петропавловскую крепость.

Каторга 
Осужден по IV разряду 10 июля 1826 года. Приговорен к каторжным работам сроком на 12 лет. 22 августа 1826 года срок каторги сокращен до 8 лет. Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь 27 января 1827 года.

Прибыл в Читинский острог 17 марта 1827 года. Переведён в Петровский завод в сентябре 1830 года.

Ссылка 

По завершении срока каторги обращен на поселение в Батуринскую слободу Верхнеудинского округа Иркутской губернии (в настоящее время село Батурино, Прибайкальский район, Бурятия).

Выехал из Петровского завода к месту ссылки 25 января 1833 года. В 1834 году просил о переводе в Минусинск. Жил в бедности. Получал материальную помощь от декабристов. Занимался литературной деятельностью, переводил с иностранных языков. Публикация его трудов была запрещена.

В 1836 году просил о разрешении вступить в брак с Феклой Дементьевной Батуриной. Брак не состоялся из-за смерти Шимкова.

Умер в Батуринской слободе. Похоронен на кладбище у Сретенской церкви села Батурино. По преданию, памятную плиту на его могилу привезла княжна М. Н. Волконская.

См. также 
 Декабристы
 Декабристы в Бурятии
 Выпускники Харьковского университета

Литература 
 Декабристы в Сибири / Сост. М. Д. Сергеев. — М., 1988
 Павлов Ю. П., Воробьев В. И. Декабристы в Сибири: Справочные материалы. — Иркутск, 1988.

Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости
Похороненные в Бурятии